San Simone ima više značenja:
 San Simone, Imperia
 San Simone, Taranto